Live på Cirkus est le quatrième album de la chanteuse suédoise Melissa Horn et son premier album live. Il est sorti le .

Version originale

Références

Album live sorti en 2012